Рибашевина је насеље у Србији у општини Ужице у Златиборском округу. Село се налази у подножју Јелове Горе. Удаљено је око 20 км од Ужица у правцу Косјерића. Према попису из 2011. било је 378 становника.

Демографија 
У насељу Рибашевина живи 421 пунолетни становник, а просечна старост становништва износи 48,7 година (47,0 код мушкараца и 50,2 код жена). У насељу има 176 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 2,75.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)

Град Ужице
Насељена места у Златиборском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији